Ardsley – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym South Yorkshire, w dystrykcie Barnsley
 Ardsley – wieś w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 East Ardsley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 West Ardsley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire